WPM har flere betydninger:
 Words per minute
 Wavelet Packet Modulation